

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3 
 Budków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Budków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Budków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska

Inne 
 Budków – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim